

Patronyme 
Johannesson (variante : Jóhannesson) est un patronyme suédois et islandais dérivé de Johannes (variante de Johann), forme suédoise et islandaise du prénom Jean, et signifiant « Fils de Johannes ».

Il est notamment porté par :
 Diego Johannesson (1993–), footballeur hispano-islandais ;
 Konrad Johannesson (1896–1968), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Stefan Johannesson (1971–), arbitre suédois de football ;
 Guðni Th. Jóhannesson (1968–), historien et homme d'État islandais ;
 Ólafur Jóhannesson (1957–), entraîneur islandais de football ;
 Benedikt Jóhannesson, éditeur, homme d'affaires et homme politique islandais.

Dans les pays anglophones, ce nom de famille scandinave sera parfois anglicisé en Johanson ou Johnson.

Homonymie de patronyme suédois
Homonymie de patronyme islandais